Вера Ергешевна Чистова (род. 23 ноября 1950 года, Наро-Фоминск, Московская область, РСФСР, СССР) — Заместитель председателя Счётной палаты Российской Федерации в 2013—2019 годах. С 2009 по 2010 год — Заместитель министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе.

Образование, учёные звание и степень 
 В 1973 году окончила Московский финансовый институт с отличием.
 С 2006 года — доктор экономических наук
 Заслуженный экономист Российской Федерации (2002 год)

Карьера 
 1973—1989 годы — экономист, старший, ведущий, главный экономист, главный эксперт в Министерстве финансов СССР.
 1989—1990 годы — заместитель начальника отдела, начальник сектора государственного учреждения «Биопрепарат» Министерства медицинской и микробиологической промышленности СССР.
 1990—1992 годы — ведущий специалист, эксперт Управления делами Аппарата Президента СССР.
 В 1992 году — начальник отдела, затем управления Государственного комитета по надзору за ядерной и радиационной безопасностью при Президенте Российской Федерации.
 1992—2001 годы — специалист-эксперт, консультант, заместитель начальника отдела, советник, начальник отдела, заместитель начальника департамента Аппарата Правительства Российской Федерации.
 2001—2004 годы — руководитель Департамента финансирования оборонного комплекса и правоохранительных органов министерства финансов Российской Федерации.
 2004—2009 годы — руководитель Департамента бюджетной политики в сфере государственных, военных и правоохранительных служб и государственного оборонного заказа министерства финансов Российской Федерации.
 2009—2010 годы — Заместитель министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе.
 С 2010 года по сентябрь 2013 года — министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы.
 25 сентября 2013 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению президента Российской Федерации была назначена на должность заместителя Председателя Счётной палаты.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (9 сентября 2019 года) — за большой вклад в укрепление государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 ноября 2013 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского;
 Орден Почёта (2008 год);
 Орден Дружбы (2005 год);
 Благодарность Президента Российской Федерации (13 ноября 2006 года) — за заслуги в подготовке и проведении встречи глав государств и правительств стран — членов «Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (18 ноября 2010 года) — за своевременное обеспечение ввода в обращение заграничных паспортов, содержащие электронные носители информации;
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 год);
 Благодарность Мэра Москвы за большой вклад в развитие финансовой системы города Москвы;
 Ведомственные награды Минобороны России, Минфина России, МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФТС, ФСКН, СВР, ФСО, ФМС, МЧС России и других государственных органов.

Классный чин 
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (30 апреля 2010 года)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Счётной палаты Российской Федерации
 Биография на сайте kommersant.ru
 Биография на сайте min-fin.narod.ru
 Биография на сайте Высшей школы экономики
 Финансовый голод армии не грозит // Красная звезда. — 2001 год. — 21 июня.
 Биография на сайте «Оружие России»

Экономисты России
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Доктора экономических наук
Руководители городских департаментов (Москва)
Преподаватели ВШЭ
Заместители министра обороны России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Заместители председателя Счётной палаты Российской Федерации